Albrecht Erlenmeyer (1849-1926), un médecin et psychiatre autrichien ;
 Emil Erlenmeyer (1825-1909), un chimiste allemand.
Un erlenmeyer est une fiole conique utilisée en chimie.

Patronyme allemand